Scopelosaurus — рід авлопоподібних риб родини  Notosudidae.

Класифікація 
Рід налічує 14 види:
 Scopelosaurus adleri (Fedorov, 1967)
 Scopelosaurus ahlstromi Bertelsen, G. Krefft & N. B. Marshall, 1976 
 Scopelosaurus argenteus Maul, 1954 
 Scopelosaurus craddocki Bertelsen, G. Krefft & N. B. Marshall, 1976
 Scopelosaurus gibbsi Bertelsen, G. Krefft & N. B. Marshall, 1976
 Scopelosaurus hamiltoni Waite, 1916 
 Scopelosaurus harryi Mead, 1953
 Scopelosaurus herwigi Bertelsen, G. Krefft & N. B. Marshall, 1976
 Scopelosaurus hoedti Bleeker, 1860 
 Scopelosaurus hubbsi Bertelsen, G. Krefft & N. B. Marshall, 1976
 Scopelosaurus lepidus G. Krefft & Maul, 1955 
 Scopelosaurus mauli Bertelsen, G. Krefft & N. B. Marshall, 1976
 Scopelosaurus meadi Bertelsen, G. Krefft & N. B. Marshall, 1976 
 Scopelosaurus smithii B. A. Bean, 1925

Примітки 

Notosudidae
Роди риб